Drzewo genealogiczne Walezjuszów, bocznej gałęzi dynastii Kapetyngów, panującej we Francji w latach 1350-1589 oraz w Polsce i Litwie w latach 1573-1574, a w bocznych liniach również w Burgundii (lata 1361-1477) i w Lotaryngii (lata 1431-1473).

Drzewo uproszczone

Drzewo dokładne

Note :
 = Królowie Francji
 = Roi ou Reine d'Écosse
 = Roi d'Espagne
 = Papieże

Zobacz też 
 Drzewo genealogiczne Kapetyngów

Walezjusze